Автодром Барселона-Каталу́нья () используется для гонки Формулы-1 Гран-при Испании, Испанской Формулы-4, Формулы-2, Формулы-3, MotoGP, GT и других гоночных серий по кольцевым гонкам.

 История

Автодром был построен в 1991 году в Монмело, на севере провинции Барселона, Испания, и с этого года постоянно принимает Гран-при Испании. Также автодром часто используется для тестов болидов Формулы-1.

Многие Гран-при Формулы-1 на этой трассе вошли в историю автогонок. В 1994 году Михаэль Шумахер смог финишировать вторым, несмотря на то, что из-за поломки коробки передач половину дистанции ехал на пятой передаче. В дождевом Гран-при 1996 года Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в составе команды Ferrari. В 2001 году Мика Хаккинен, лидируя в гонке, на последнем круге сошёл с дистанции из-за поломки сцепления, победа досталась Михаэлю Шумахеру. А в 2006 году Фернандо Алонсо стал первым испанцем, победившим на «домашней» трассе.
 
В 2012 году на этой трассе прошёл этап гонок . В нём приняли участие машины нескольких гоночных классов.

В связи с низкой посещаемостью и финансовыми трудностями было решено, что с 2013 года Гран-при Формулы-1 на трассе Каталунья будут проводиться раз в два года (по нечётным годам, чётные Гран-при Испании будут проходить на трассе в Валенсии). Реализоваться данная схема не успела — владельцы трассы в Валенсии выпали из проекта по финансовым причинам, и Каталунья с тех пор остаётся единственным местом проведения Гран-при Испании.

15 мая 2016 года, в возрасте 18 лет и 227 дней, Макс Ферстаппен выиграл гонку испанского этапа сезона, тем самым став самым молодым победителем Гран-при в истории Формулы-1.

Конфигурация трассы 

Конфигурация трассы была 6 раз незначительно изменена. В 2007 году была добавлена новая шикана между поворотами Eurocar и New Holland (последний поворот после выхода на прямую старт/финиш).

Для мотогонок используется первоначальная конфигурация трассы, с неизменённым последним сектором. Для гонок DTM используется «национальная» конфигурация трассы — на старт-финишной прямой после выезда с пит-лейн сделан разворот, выводящий к повороту 7.

В 2021 году был изменён 10-й поворот трассы — его конфигурация сделана ближе к первоначальной версии, но дальше от барьеров. Такая конфигурация поворота позволит проводить одновременно автомобильные и мотоциклетные соревнования.

Наименование поворотов 
 1. Elf
 2. Renault
 4. Repsol
 5. Seat
 7. Wurth
 9. Campsa
 10. La Caixa
 12. Banco de Sabadell
 13. Eurocar
 16. New Holland

Победители Гран-при Испании на трассе Каталунья 

На трассе Каталунья прошли 31 Гран-при Формулы-1. По шесть побед в них одержал Михаэль Шумахер, в том числе пять в составе Ferrari, и Льюис Хэмилтон, одержавший все победы в составе Mercedes. Всего на счету Ferrari 8 побед — рекорд трассы среди конструкторов.

Примечания

Ссылки 
 

Трассы DTM
Трассы MotoGP
Трассы Формулы-1
Гран-при Испании
Гоночные трассы Испании
Спортивные сооружения Барселоны